Кесон () — провинция Филиппин на острове Лусон в составе региона КАЛАБАРСОН. Провинция названа в честь второго президента Фииппин, Мануэля Кесона. Административный центр — город Лусена. Город Кесон не относится к этой провинции, он входит в состав Манильской агломерации, и относится к другой, восточной части того же региона КАЛАБАРСОН.

География 
Провинция расположена на юго-восток от Манилы, и граничит со следующими провинциями: Аурора (на севере), Булакан, Рисаль, Лагуна и Батангас (на западе), Северный Камаринес и Южный Камаринес (на востоке). Она занимает перешеек Таябас, который отделяет основную часть Лусона и полуостров Бикол, а также ещё один полуостров, Бондок, расположенный между бухтой Таябас и заливом Рагай Филиппинского моря. В Филиппинском море к провинции Кесон относятся острова Полильос, Алабат, Полилло.

Кесон — довольно крупная провинция, площадь её территории — 8706,6 км². Северная часть её примыкает к горной системе Сьерра-Мадре. Гора Банахау, действующий вулкан, — высшая точка (2188 м).

История 
Первоначально земли Кесона были распределены между провинциями Батангас, Лагуна и Нуэва-Эсиха. Первой территорией, освоенной конкистадором Хуаном де Сальседо, была названа Лагуна Камаринес (1571—1572 годы). Затем она получила имя Калирая. Столицей был . В XVIII веке столица была перенесена в город Таябас, от которого провинция получила новое имя. Народы моро, населяющие частично территорию этой провинции, пытались отделиться от христиан. Местное население было в целом недовольно политикой испанских колонизаторов. Поэтому возникали мятежи, такие, как например, восстание Конфрадия в 1641 году, под предводительством Лукбано, известном также как Эрмано Пуле. Народ провинции поддержал и всеобщую филиппинскую революцию, которая прошла незадолго до установления американского режима.

В 1901 году, при американцах, столица провинции была перенесена в Лусену. В период Второй мировой войны, как и другие провинции, Кесон, тогда ещё Таябас, претерпел вторжение японцев. После изгнания последних, в 1946 году, провинцию решено было переименовать в Кесон. В состав Кесона тогда была включена подпровинция, Аурора (1951 год), названная так в честь жены президента Мануэля Кесона. Позже, в 1979 году, она выделилась в отдельную провинцию. 17 мая 2010 года в авиакатастрофе вертолёта близ города Лусена погиб губернатор провинции — Рафаэль Нантес.

Административное деление 
В административном отношении подразделяется на 2 города (Тайабас, Лусена) и 39 муниципалитетов:

</p>

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции   

Лусон
Провинции Филиппин